Steinleitengraben ist ein Gewässername:

 Steinleitengraben (Ehebach), rechter Zufluss des Ehebachs (zur Aisch) vor Hanbach, Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Steinleitengraben (Rempelsbach), rechter Zufluss des Rempelsbachs vor Diebach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern